Port lotniczy Tokio-Haneda
 Choroba Hartnupów
 HND - kod ISO dla Hondurasu